Мельничный Ручей:

 Мельничный Ручей — микрорайон города Всеволожска.
 Мельничный Ручей — упразднённая деревня на территории Романовского сельского поселения Всеволожского района.
 Мельничный Ручей — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в городе Всеволожске Ленинградской области.

См. также 
 Мельничный ручей (список одноимённых ручьёв)
 Милл-Крик